Niemcy:
 Schwarzenborn – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder
 Schwarzenborn (Eifel) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich